Шко́ла № 3:

Общеобразовательные школы 
 Школа № 3 (Коломна)
 Школа № 3 (Москва)
 Школа № 3 (Обнинск)
 Школа № 3 им. Ю. А. Гагарина (Таганрог)

Детские художественные школы 
 Художественная школа № 3 имени В. А. Ватагина

Детские музыкальные школы 
 Музыкальная школа № 3 (Мариуполь)